

Хронологический список ракет-носителей

Ссылки 
 Хронология космических пусков и событий СССР и России
 Хронология зарубежных пусков и событий
 Encyclopedia Astronautica

Ракеты-носители
Списки:Космонавтика